Le mot Filibus peut désigner :

Cinéma 
 Filibus, film muet italien de Mario Roncoroni sorti en 1915

Transports 
 Réseau de bus Filibus à Chartres